Edward Harcourt ist der Name folgender Personen:

* Edward Venables-Vernon-Harcourt (1757–1847), britischer Geistlicher, Erzbischof von York 
 Edward William Vernon Harcourt (1825–1891), britischer Naturforscher